Zuberbach ist ein geographischer Name:

 Zuberbach, kroatisch Sabara, Ortschaft der Gemeinde Weiden bei Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland

 Zuberbach (Tauchenbach), linker Zufluss des Tauchenbachs (zur Pinka bei Burg) vor Hannersdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Zuberbach (Trabersbach), linker Zufluss des Trabersbachs (zur Oberen Argen) bei Mutten, Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern